Santececca è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente laziale, è presente prevalentemente nel romano.

Potrebbe derivare dal culto di santa Francesca e veniva attribuito ai trovatelli.

In Italia conta circa 70 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani